Der Graf steht für:

 Der Graf (Film), Film von Charles Chaplin aus dem Jahr 1916
 Der Graf (Sänger), Künstlername des Sängers der Gruppe Unheilig
 einen Song der Gruppe Die Ärzte auf dem Album 13